Pampero, vento di provenienza antartica
Pampero, rum venezuelano